Le désert d'Atacama est un désert situé au Chili en Amérique du Sud.
 La Région d'Atacama est la  du Chili.
 Les Indiens Atacamas sont une ethnie indigène d'Amérique du Sud qui habitait l'intérieur du désert d'Atacama. 
 Le Salar d'Atacama est le  ou dépôt salin le plus grand du Chili.
 La Puna de Atacama est une région du sud des hauts plateaux andins, aujourd'hui partagée entre le Chili et l'Argentine.
 San Pedro de Atacama est un village chilien.
 Le Géant d'Atacama est un immense géoglyphe anthropomorphique situé sur le flanc de la .
 Le télescope cosmologique d'Atacama est un télescope de  construit sur le  dans le désert d'Atacama au Nord du Chili.
 L’ est une antenne millimétrique de  de diamètre, installée dans le désert d'Atacama (projet ALMA).
 (18725) Atacama est un astéroïde.
 L’accident minier d'Atacama de 2006.

Homonymie de toponyme